La avenida 23 de Maio (en español: Avenida 23 de Mayo) es un importante eje vial de la ciudad de São Paulo (Brasil). Une el Valle de Anhangabaú (en el centro da la ciudad), hasta la Avenida Ruben Berta, en la región del Parque Ibirapuera en la Zona Sur, siendo una de las más importantes vías del tráfico en esta ciudad.

Veintetres